Peitho bezeichnet
 (118) Peitho, einen Asteroiden
 Peitho (Mythologie), eine griechische Göttin